O Sport Clube Santa Maria é um clube multiesportivo da cidade de Santa Maria, no sul da Ilha do Sal em Cabo Verde. Há no clube, departamentos que incluem futebol, basquete, vôlei e atletismo.

História
O clube foi fundado em 1937, sendo o mais antigo da ilha e o único até 1948.

O clube possui sete títulos regionais. Recentemente venceu dois torneios de aberturas, em 2017.

Foi vice-campeão no campeonato regional de 2016-17 com 29 pontos, com o ataque em 40 gols, o novo recorde do clube, o dobro da temporada anterior, quando fez 20.

Santa Maria jogou na Taça de Forças Armadas em 2017 e foi campeão.

Estádio
Os jogos do Académico do Aeroporto, são realizados  no Estádio Municipal de Santa Maria e Estádio Marcelo Leitão.

Uniformes antigos
As cores do uniforme principal são vermelho e branco. O equipamento alternativo é branco e vermelho. As cores antigas foram o vermelho em jogos como mandante e o amarelo quando jogava sendo visitante.

Títulos 
 Campeonato Regional do Sal: 7
1982, 1987, 1989, 1992, 1997, 1998, 2009

 Super Taça do Sal: 1
2018

Torneio de Abertura do Sal: 2
2016/17, 2017

Outros:
Taça de Forças Armadas: 1
2016/17

Futebol

Palmarés

Classificações

Nacionais

Regionais

Torneios de Aberturas

Estatísticas
Melhor posição: 2a (nacional)
Melhor posição na taça: Finalista (nacional)
Melhor posição na taça de associação: 1a (regional)
Participações em campeonatos nacionais: 8
Participações na Super-taça regional: 1, em 2009
Apresentadas na taças:
Nacionais: Um, em 2018
Regionais: 18
Golos (gols) totais da taça: 6
Jogos totais da taça: 3
Melhor golos (gols) totais na temporada: 40 (regional), em 2017
Melhor temporada: 2017

Jogadores antigos 
  Caló (em 2010)
 Rodi/Rody em temporada de 2008/09

Presidentes
 Simão Diniz (em 2010)
 Américo Soares

Treinadores
 Ben-Hur Évora (em 2010)
 Kiki Rocha

Outros esportes
O clube também tem um time de atletismo, que atua no Estádio Marcelo Leitão, em Espargos.

Ligações externas
SC Santa Maria no Facebook
 SC Santa Maria no Sports de Mídia

 
Clubes de futebol de Cabo Verde
Clubes de futebol fundados em 1937
Desporto da Ilha do Sal